Александр Гайдаш:
 Гайдаш, Александр Никитович (1916—2008) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).
 Гайдаш, Александр Николаевич (род. 1967) — украинский футболист и российский футбольный функционер.